Такмичење у бацању копља у женској конкуренцији на 9. Светском првенству у атлетици 2003. у Паризу одржано је 28. и 30. августа на стадиону Стад де Франс.

Титулу освојену 2001. у Едмонтону бранила је Ослеидис Менендез са Кубе.

Земље учеснице 
Учествовало је 24 такмичарки из 18 земаља.

 (1)
 (2)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (3)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (2)
 (1)
 (3)
 (1)
 (1)

Рекорди

Најбољи резултати у 2003. години 
Десет најбољих атлетичарки сезоне у бацању копља пре првенства (23. август 2003), имале су следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествују на СП 2003.

Сатница

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 28. августа 2019. године. Норма за улазак у финале је износила 60,00 м (КВ), Норму је испунило 8 такмичарки, а осталих 4 у финале се пласирало на основу постигнутог резултата (кв) ,,

Почетак такмичења: Група А у 17:00, група Б у 18:55.

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичарка представља

Финале 
Такмичење је одржано 30. августа 2003. године у 16:40.,,

Види још 
 Победнице светских првенстава у атлетици на отвореном — бацање копља

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2003. на сајту ИААФ
 Резултати у бацању копља на сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици на отвореном 2003.
Бацање копља на Светском првенству у атлетици на отвореном